Caledonia (Schotland), de naam die de Romeinen aan Schotland gaven en waarvan de overige namen zijn afgeleid
 Caledonia (lied), een nummer van Dougie MacLean, ook gecoverd door Frankie Miller
 Caledonia (plantage), een voormalige koffieplantage in Suriname

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Caledonia (Illinois)
Caledonia (Michigan)
Caledonia (Minnesota)
Caledonia (Mississippi)
Caledonia (Missouri)
Caledonia (New York)
Caledonia (Ohio)

Zie ook 
 British Caledonian
 Nieuw-Caledonië (doorverwijspagina)